Бори́с Пирого́в: Пирогов, Борис Алексеевич (род. 1929) — советский футболист, тренер.
 Пирогов, Борис Иванович (род. 1932) — советский, украинский и российский учёный, горный инженер, геолог и петрограф.